Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 8. Европском првенству у атлетици 1966. одржано је 31. августа и 1. септембра на Непстадиону у Будимпешти (Мађарска) .

Титулу освојену у Београду 1962, није бранио Валериј Брумељ из Совјетског Савеза.

Земље учеснице 
Учествовало је 20 такмичара из 13 земаља.

Рекорди

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале била је 2,06 м (КВ) коју је прескочио 1 такмичар. Осталих 12 пласирало се на основу постигнутог резултата (кв).

Финале 
Такмичење је одржано 1. септембра 1966. године.

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 8. Европског првенства на отвореном 1934—1966.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима на отвореном — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном — скок увис за мушкарце

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 1966.
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном